Плива се може односити на:

 Плива, река.
 Плива, фармацеутска компанија са седиштем у Загребу, Хрватска.